Il gruppo della pharmacoalumite è un gruppo di minerali appartenente a sua volta al supergruppo della farmacosiderite.

Minerali del gruppo della pharmacoalumite 
 Pharmacoalumite
 Bariopharmacoalumite
 Natropharmacoalumite

Note 

Pharmacoalumite